Janina -  cidade da Grécia, capital da periferia do Epiro e da unidade regional de Janina na Grécia.
 Janina (unidade regional) - unidade regional da Grécia.

Outros 
 Janina Déia Chagas da Conceição - jogadora de vôlei.
 Janina Gavankar - atriz e musicista americana, descendente de indianos e holandeses.
 383 Janina - asteróide.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos